Серге́й Бочаро́в: Бочаров, Сергей Геннадиевич (род. 1970) — историк и археолог.
 Бочаров, Сергей Георгиевич (1929—2017) — советский и российский литературовед.
 Бочаров, Сергей Ефимович (1869—?) — русский генерал-майор, георгиевский кавалер.
 Бочаров, Сергей Иванович (1925—1983) — Герой Советского Союза.
 Бочаров, Сергей Кононович (1874—1918) — писарь, депутат 1-й Государственной думы от Тамбовской губернии.
 Бочаров, Сергей Петрович (род. 1953) — советский и российский художник, живописец, художник-постановщик.